Бостонский марафон — один из шести марафонов серии World Marathon Majors, старейший ежегодный марафон в мире. Забег проводится в Большом Бостоне в штате Массачусетс с 1897 в День Патриота, в третий понедельник апреля. По разным причинам длина трассы до 1957 года несколько раз менялась и отличалась от классической длины современного марафона 42 195 м, поэтому в Бостонском марафоне признаются сразу несколько разных рекордов, каждый на своей дистанции. В первом Бостонском марафоне приняли участие лишь 15 бегунов, только мужчины, и выиграл . Лишь один раз в истории забег был отменён — в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В марафоне побеждали представители 27 стран: представители США выигрывали наибольшее количество раз — 108; Кении — 34 раза и Канады — 21 раз. , наиболее успешный атлет-марафонец, выиграл 10 раз в мужском зачете заезда на инвалидных колясках. Рекорды на текущей трассе принадлежат Джеффри Мутаи, Бизунешу Деба,  и .

 выигрывал забег семь раз, больше чем любой другой бегун, первый раз победив в 1911, а в последний — в 1930. Женщины были официально допущены на забег только в 1972, но неофициально начали участвовать ещё с 1966, несмотря на то, что это нарушало правила . Первые 6 побед в женском забеге, в период с 1966 по 1971, были официально признаны лишь в 1996.  была первой женщиной, финишировавшей в марафоне, в 1966, а  стала первой официальной победительницей женского забега в 1972. Катрин Ндереба победила 4 раза с 2000 по 2005 годы — наибольшее число раз в женском забеге. Бостонский марафон стал первым крупным марафоном, включившим в программу соревнование для инвалидов-колясочников в 1975, когда выиграл , однако первым атлетом в инвалидной коляске, преодолевшим всю дистанцию, был Eugene Roberts, ещё в 1970. Первой женщиной, победителем в гонках в инвалидной коляске стала  в 1977.  десять раз выигрывал гонку инвалидов-колясочников, больше, чем любой другой атлет в Бостонском марафоне, а  одержала наиболее число побед среди в женском заезде индалидов-колясочников, и удерживает также общее число побед в зачете среди женщин — также семь. Официальный заезд хэндбайкеров был впервые проведен в 2017 году, хотя хэндбайкеры принимали участие в марафоне и ранее.  выиграл три раза заезды в мужском зачете хэндбайкеров с момента их официального признания, у женщин каждый год был свой победитель заезда.

Забег был задуман, чтобы повторить оригинальный марафон в Греции, как забег по холмам из одного места в другое, и потому не стал местом установления многочисленных мировых рекордов. Сух Юн-бок установил единственный мировой рекорд в мужском зачете, утвержденный Всемирной ассоциацией легкой атлетики (в настоящее время — World Athletics), в 1947 году, показав время 2:25:39.

Два мировых рекорда, установленных между 1951 и 1956 годами Кейдзо Ямада и Антти Вискари на Бостонском марафоне, были позже отменены, когда было установлено, что в то время дистанция Бостонского марафона была короче официальной дистанции марафона (42 195 м) на 910 м. В 1975 году Лиана Винтер использовала скорость ветра 40 км/ч (по ветру), чтобы установить мировой рекорд в женском зачете — 2:42:24. В 1983 году Джоан Бенуа побила мировой рекорд, который был установлен за день до этого на Лондонском марафоне, финишировав со временем 2:22:43.

С 1990 рекорды Бостонского марафона не могут претендовать на статус мировых, так как старт и финиш находятся слишком далеко друг от друга и забег проходит в чистом виде под горку. Так, в 2011 году Джеффри Мутаи выиграл забег со временем 2:03:02, что стало на тот момент самым быстрым временем в мире для марафона, побив официальный мировой рекорд на 57 секунд, но результат не был засчитан в качестве мирового рекорда.

Победители

Значения цветовых обозначений

Мужской забег

Женский забег

Мужской заезд на инвалидных колясках

Женский заезд на инвалидных колясках

Мужской заезд на хэндбайках

Женский заезд на хэндбайках

Победы по странам

См. также 
 
 Список победителей Бостонского марафона
 Список победителей Лондонского марафона
 
 
 Список победителей Чикагского марафона

Примечания и ссылки

Примечания

Ссылки 

Победители марафонов
Списки спортсменов
Победители Бостонского марафона